Estivareilles puede referirse a: 

 Estivareilles, comuna francesa situada en Allier.
 Estivareilles, comuna francesa situada en Loira.